Thomas Wick (ur. 12 kwietnia 1991 w Zella-Mehlis) – niemiecki biegacz narciarski, zawodnik klubu SC Motor Zella-Mehlis.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Thomas Wick pojawił się w 8 grudnia 2007 roku, podczas zawodów FIS Race w Niemczech Oberstaufen/ Balderschwang, gdzie uplasował się na pozycji 16 na dystansie 10 km stylem klasycznym.

W Pucharze Świata zadebiutował 28 grudnia 2013 podczas pierwszego etapu Tour de Ski 28 grudnia 2013 roku w Oberhofie, gdzie uplasował się na pozycji 70. miejsce na dystansie 4,5 km stylem dowolnym. Pierwsze pucharowe punkty wywalczył podczas PŚ w Oslo 6 lutego 2016, gdzie na dystansie 50 km stylem klasycznym uplasował się na pozycji 26.

Po sezonie 2019/2020 zakończył karierę.

Osiągnięcia

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców

Olimpijski festiwal młodzieży Europy

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium 
Wick nigdy nie stał na podium indywidualnych zawodów Pucharu Świata.

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2019/2020

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS

Przypisy 

Niemieccy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1991